

Cinema 
 The Seer – film del 2007 diretto da Luigi Desole

Editoria 
 The Seer – rivista ufficiale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni

Musica 
 The Seers – gruppo musicale inglese
 The Seer – album dei Big Country del 1986
 The Seer – EP di Tarja Turunen del 2008
 The Seer – album degli Swans del 2012